Чжуан Цзяжун защитила свой прошлогодний титул, но не в команде с Чжань Юнжань, а в альянсе с Янь Цзы.

Сеянные 

  Саманта Стосур /  Ренне Стаббс (Четвертьфинал)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Четвертьфинал)

<li>  Флавия Пеннетта /  Лиза Реймонд (Первый раунд)
<li>  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Полуфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Женский теннисный чемпионат Лос-Анджелеса 2009